Лука Гојковић (Београд, 28. новембар 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за 
Јавор из Ивањице.

Каријера 
Гојковић је прошао млађе категорије БСК Борче, где је прикључен и првој екипи у Српској лиги Београд. Неколико месеци током календарске 2018. године провео је на позајмици у омладинској екипи Вождовца. Гојковић је лета 2020. потписао професионални уговор са ОФК Бачком из Бачке Паланке. Ту није добио прилику да дебитује те је нешто касније прешао у ИМТ, а одатле на полусесезони 2020/21. у Рад. Лета 2022. потписао је троипогодишњи уговор са ивањичким Јавором.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Вождовца
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери ИМТ-а
Фудбалери Рада
Фудбалери Јавора
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу